Barthold steht für:

 Barthold (Vorname), männlicher Vorname
 Unternehmen Barthold, deutsche Befestigungsanlage in Schlesien

Barthold ist der Familienname folgender Personen:
 Erich Barthold (1920–2000), deutscher Politiker (CDU)
 Friedrich Wilhelm Barthold (1799–1858), deutscher Historiker
 Georg Theodor Barthold (1669–1713), deutscher Mediziner
 Oskar Barthold (1904–1980; auch Oka Barthold), deutscher Puppenspieler, Maler und Grafiker
 Sebastian Barthold (* 1991), norwegischer Handballspieler
 Theodor Barthold (1825–1908), deutscher Gutspächter und Amtsrat, Abgeordneter des Preußischen Abgeordnetenhauses
 Werner Barthold (1908–1996), deutscher Beamter, Rechtsanwalt und juristischer Schriftsteller
 Wilhelm Barthold (1869–1930), russischer Orientalist, Anthropologe und Historiker, siehe Wassili Wladimirowitsch Bartold

Siehe auch:
 Barthol
 Berthold